Б'єркандера  (Bjerkandera) — рід грибів родини мерулієві (Meruliaceae) Назва вперше опублікована 1879 року.

Класифікація 
До роду Bjerkandera відносять 55 видів:

Примітки

Джерела 
 Karsten, P.A. 1879. Symbolae ad mycologiam Fennicam. VI. Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica. 5:15-46 — P.38

Роди грибів
Мерулієві
Деревні гриби